Charralave peut désigner :

Toponymes

Charallave : ville et chef-lieu de la municipalité de Cristóbal Rojas dans l'État de Miranda ;
 Charallave : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Cristóbal Rojas dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme